Tent Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tent Peak, Antarktis,

Indien 

 Tent Peak (bergstopp i Indien), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar